Scandinavian Race Uppsala, een Zweedse wielerwedstrijd opgericht in 1909.
Scandinavian Open Road Race, een voormalige Zweedse wielerwedstrijd (1986-2009).